peut désigner :

Série télévisée 

 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur .

Cinéma 

 , film américain de Lamont Johnson sorti en 1977 ;
  (), film coréen de Kim Ki-duk sorti en 2014.

Musique

Chanson 

 , chanson de Hall and Oates présente sur l'album H2O (album) sorti le .

Album 

 , album de Bob James et Earl Klugh sorti en  ;
 , album de Cheap Trick sorti le  ;
 , album de Mira Calix sorti en  ;
 , album de Randy Owen sorti le  ;
 , album de Stéphane Grappelli et McCoy Tyner sorti en  ;
 , album de  sorti en  ;
 , album de Yazz sorti en .

Autres 

 , jeu vidéo de sport édité par Jorudan Co. Ltd sur PlayStation en 1998 ;
 , roman de Tabitha King publié en 1993.

Voir aussi